2 miejscowości w Polsce: 
 Piersno – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. średzkim, w gminie Kostomłoty 
 Piersno – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. trzebnickim, w gminie Trzebnica